Ба́ррель ( — «бочка»).

 Баррель — внесистемная единица объёма.
 Баррель нефтяной — единица измерения объёма нефти, используемая в биржевой и оптовой торговле.

См. также 
 Барель
 Barrel — сокращение фамилии Жака Баррелье (Barrelier; 1606—1673), используемое в текстах по ботанике.
 Барел (бочонок) — называние узла, преимущественно, британскими промальпами

Примечания